Лопатиха — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Воронежская область 
 Лопатиха — хутор в Нижнедевицком районе.

Нижегородская область 
 Лопатиха — деревня в Чкаловском районе.

Псковская область 
 Лопатиха — деревня в Псковском районе.

Тверская область 
 Лопатиха — деревня в Весьегонском районе.
 Лопатиха — деревня в Краснохолмском районе.
 Лопатиха — деревня в Лесном районе.